Cristalina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cristalina (kommunhuvudort), Goiás, 
 Cristalina (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar